Selinum latifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Selinum latifolium ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
latifolium